Патрисия Шуман (; 4 июня 1975) — датская актриса.

Биография 
Родилась 4 июня 1975 года в семье циркового артиста Бенни Шумана и Марианне Шуман.

Обучалась в , которую окончила в 2005 году.

Карьера 
Дебютировала на экране в 1994 году в фильме «Vildbassen».

В 2011 году сыграла второстепенную роль (Софи) в фильме «Субмарино». За эту работу получила награду (лучшая женская роль второго плана) премии «Бодиль». В этой же категории была номинирована на премии «Роберт» и «Zulu Awards».

В 2015 году была номинирована на премию «Ekko Shortlist Awards» в категории «Лучшая женская роль» за короткометражный фильм «Дебют».

В 2018 году сыграла персонажа по имени Николь в 4-х эпизодах 4-го сезона телесериала «Мост».

Личная жизнь 
Была замужем за датским актёром .

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на danskefilm.dk
 Профиль на dfi.dk